Jan I kan zijn:
 Jan I van Ponthieu (1141-1191), graaf van Ponthieu (1146-1191)
 Jan I van Trier (+1212), aartsbisschop van Trier (1190-1212)
 Jan zonder Land (1167-1216), koning van Engeland (1199-1216)
 Jan van Avesnes (1218-1257), graaf van Henegouwen (1250-1257)
 Jan van Nassau (+1309), bisschop van Utrecht (1267-1290)
 Jan I van Brabant (+1294), hertog van Brabant (1267-1294)
 Jan II van Avesnes (1248-1304), bekend als Jan I van Henegouwen (1280-1304)
 Jan I van Holland (1284-1299), graaf van Holland en Zeeland (1296-1299)
 Jan I van Frankrijk (1316), het zoontje van Lodewijk X
 Jan I van Namen (1267-1330), markgraaf van Namen (1305-1330)
 Jan I van Warschau (-1429), hertog van Mazovië-Warschau (1374-1429)
 Johan I van Kleef (1419-1481), hertog van Kleef (1448-1481)
 Jan I Albrecht (1459-1501), koning van Polen (1492-1501)

Zie ook 
Johan I (doorverwijspagina's)
Johannes I